Centro Constitucional va ésser un partit polític fundat al març del 1931 a Madrid com a resultat de la confluència de la Lliga Regionalista i d'elements del Partit Maurista, per tal d'aspirar a la direcció de l'Estat. A Catalunya no existí com a tal. Els líders foren Francesc Cambó, Joan Ventosa, Gabriel Maura, Antonio Goicoechea i el marquès de Figueroa, va treure uns resultats molt pobres enfront als republicans en les eleccions municipals espanyoles de 1931 i amb la proclamació de la Segona República desaparegué.

Referències

Bibliografia 
 

Partits polítics d'Espanya desapareguts
Partits polítics de la restauració borbònica
Restauració borbònica a Espanya al segle XX